– japońska wspinaczka sportowa (ur. 1987), wielokrotna medalistka mistrzostw Azji,
  – japońska skoczkini narciarska (ur. 1994)